«Las Paredes» o «Los Paredes» pueden estar referidos a:

Toponimia

en Argentina 
 Las Paredes, distrito en el departamento San Rafael, provincia de Mendoza.
 Las Paredes, circuito de carreras cerca de San Rafael, Mendoza.

en España 
 Las Paredes (C.P. 35339), localidad en la provincia de Las Palmas.
 Las Paredes (C.P. 38726), localidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Los Paredes, localidad que se encuentra en la Región de Murcia, España.
 Los Paredes, localidad que se encuentra en el municipio de Los Montesinos, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España.

en México 
 Las Paredes, localidad del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Desambiguación de títulos similares o relacionados 
 Pared 
 Paredes 
 Parodi